Grevillius är ett svenskt efternamn. Efternamnet härstammar från komministern Petrus Johannis Grevillius (1650–1708) i Skärkinds församling. Han antog släktnamnet efter sin födelseort Grepstad i Kälvestens socken.

Personer med efternamnet Grevillius 
Jöns Grevillius (1687–1729), guldsmed.
Johannes Grevillius (1690–1754), kyrkoherde. 
Petter Grevillius (1721–1790), rådman.
Daniel Grevillius (1717–1801), prost.
Carl Johan Grevillius (1777–1838), prost och riksdagsman.
Carl Hugo Bernhard Grevillius (1845–1922), skådespelare.
Ragnar August Grevillius (1850–1920), operasångare.
Anders Grevillius (1864–1925), botaniker
Fredrik Grevillius (1891–1983), militär.
Nils Grevillius (1893–1970), hovkapellmästare.

Källor
Grevillius, släkt på Riksarkivet

Efternamnsförgreningssidor